Термин Ружно паче може се односити на:
 Ружно паче, књижевну бајку Ханса Кристијана Андерсен
 Представу Ружно паче, у извођењу ансамбла Краљевачког позоришта